Александр Николаевич Коваленко:
 Коваленко, Александр Николаевич (1856—не ранее 1916) — генерал-лейтенант Русской императорской армии.
 Коваленко, Александр Николаевич (род. 1935) — министр финансов Украины.